Lint (België), een plaats en gemeente in de Belgische provincie Antwerpen
Lint (Grimbergen), een gehucht in de Vlaamse gemeente Grimbergen
Lint (programma), een programma om broncodefouten in C te helpen vinden
lint (strook stof) een strook stof (als bijvoorbeeld een inktlint of meetlint). 
Koninklijke onderscheiding (informeel: een lintje)
Ribbon, interface met tabbladen in Office 2007 en hoger

LINT kan verwijzen naar:
Coradia LINT, een type trein gebouwd door Alstom

Personen met de achternaam Lint
Derek de Lint, een Nederlandse acteur
Jack H. van Lint, een Nederlandse wiskundige

zie ook
Lindt